

Топоніми

Берлін — столиця і одночасно федеральна земля в Німеччині.
 Західний Берлін — особливе політичне утворення, що існувало з 1949 по 1990 рік на території американського, французького та британського секторів окупації Берліна.
 Східний Берлін — частина міста Берліна, яка після Другої світової війни потрапила в радянський сектор. Східний Берлін був столицею Східної Німеччини.

Кіченер — місто в провінції Онтаріо у Канаді, до 1916 року Берлін

Берлін — село Троїцького району Челябінської області, (Росія)

Берлін — місто в Сальвадорі, у департаменті Усулутан

Берлін — місто, штат Алабама
 Берлін — місто, штат Коннектикут
 Берлін — місто, штат Джорджія
 Берлін — місто, штат Меріленд
 Берлін — місто, штат Массачусетс
 Берлін — місто, штат Нью-Гемпшир
 Берлін — місто, штат Нью-Джерсі
 Берлін — місто, штат Нью-Йорк
 Берлін — місто, штат Північна Дакота
 Берлін — місто, штат Пенсільванія
 Берлін — місто, штат Вермонт
 Берлін — місто, штат Вісконсин
 Берлін — місто в окрузі Ґрін-Лейк, штат Вісконсин
 Берлін — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Берлін — селище, штат Іллінойс
 Берлін Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Берлін Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсильванія
 Берлін — переписна місцевість в окрузі Голмс, штат Огайо

Берлін — вулкан в Антарктиді.

Персоналії 
 Андреас Берлін (1746–1773) — шведський ботанік та лікар, один з «апостолів Ліннея».
 Ірвінг Берлін (1888–1989) — американський композитор.
 Джинні Берлін (1949) — американська акторка.
 Ісайя Берлін (1909–1997) — англійський філософ, історик.
 Берлін Любов Михайлівна (1915–1936) — радянська спортсменка, майстер затяжних стрибків із парашутом. Перша у світі жінка, яка стрибнула з планера.
 Берлін Микола Осипович (1886–19??) — заступник наркома постачання УСРР.
 Рудольф Берлін (1833–1897) — німецький медик, офтальмолог.
 Хаїм Берлін (1832 — 1913) — російський рабин.

Морські судна 
 Berlin — німецький легкий крейсер часів Першої світової війни (побудований у 1903).
 Адмірал Нахімов (пароплав) — радянський пасажирський пароплав. Збудовано у Німеччині 1925 року. До 1949 року мав назву Berlin (III).
 Berlin — океанський круїзний лайнер (Німеччина, 1980)

Інше 
 Берлин — тип кузова екіпажу або автомобіля.
 Берлін 1881 — Берлінський шаховий турнір 1881 року.

Див. також 
 Берлин — село Золочівського району Львівської області.
 Берлина — річкове плоскодонне однощоглове дерев'яне судно.
 Берлінський вазописець — умовне ім'я, дане аттичному грецькому вазописцю.
 Берлінський захист — система захисту у шахах.
 Небо над Берліном — художній фільм Віма Вендерса.
 Бероліна — пізньолатинський еквівалент назви міста Берлін, а також жіноча скульптура, що символізувала це місто.
 422 Бероліна — астероїд, названий на честь міста Берлін.
 Берлінер (значення) — багатозначний термін.
 Берлінка — багатозначний термін.